Wang Zhi peut désigner : 

 Wang Zhi (), née en 1984, une actrice chinoise du Liaoning.
 Wang Zhi, une impératrice de la Dynastie Han et la mère de Han Wudi
 Wang Zhi (), un universitaire de la dynastie Song
 Wang Zhi (), personnage fictif dans le roman des Trois Royaumes
 Wang Zhi (), un pirate de la dynastie Ming
 Wang Zhi, un gouverneur de la Dynastie Ming